

Persone 
 Hans Lassen Martensen – docente e vescovo luterano danese della Chiesa di Danimarca
 Hans Ludvig Martensen – vescovo cattolico danese
 Peter Martensen – pittore danese
 Robert Martensen – fisico, storico e scrittore statunitense